Die Perwenstwo FNL 2012/13 war die 21. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 9. Juli 2012 und endete am 25. Mai 2013.

Modus 
Die 17 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 32 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die Premjer-Liga 2013/14 auf, während der Dritte und Vierte über die Relegation aufsteigen konnte. Die beiden letzten Teams stiegen in die Perwenstwo PFL ab.

Vor der Saison 
Der 9. der letzten Spielzeit (Kamas Nabereschnyje Tschelny) hatte sich am 7. Juni 2012  wegen fehlender finanzieller Mittel aus der Perwenstwo FNL zurückgezogen und spielte in diesem Jahr in der Perwenstwo PFL.

Dem letztjährige Dritten (FK Nischni Nowgorod) wurde wegen enormer Schulden und mangelnder Sicherheit am 20. Juni 2012 die professionelle Lizenz entzogen.

Dem Fünften (Dynamo Brjansk) aus der vergangenen Saison wurde wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Lizenz für die Perwenstwo FNL verweigert.

Der Zwölfte der letzten Spielzeit (Torpedo Wladimir) meldete am 5. Juli 2012 Konkurs an und spielte anschließend bei den Amateuren. 

Schemtschuschina Sotschi stellte bereits während der letzten Saison den Spielbetrieb ein.

Sportlich aufgestiegen in die Perwenstwo FNL waren die fünf Zonensieger der 2. Division. Für die aufgelösten bzw. zurückgezogenen Vereine fand sich mit dem FK Ufa nur ein Verein, der die Anforderungen an die Perwenstwo FNL erfüllte. Daher wurde diese Spielzeit mit 17 Mannschaften durchgeführt.

Teilnehmer 
Die beiden Premjer-Liga-Absteiger 2011/12
 Tom Tomsk
 Spartak Naltschik

Die neun Vereine, die in der Perwenstwo FNL 2011/12 die Plätze 4, 6 bis 8, 10, 11, und 13 bis 15 belegten

 Schinnik Jaroslawl
 Ural Jekaterinburg
 Sibir Nowosibirsk
 Torpedo Moskau
 FK Jenissei Krasnojarsk
 SKA-Energija Chabarowsk
 FK Chimki
 Wolgar Astrachan
 Baltika Kaliningrad

Die Meister der fünf Staffeln der 2. Division
 Petrotrest St. Petersburg (West)
 FK Saljut Belgorod (Zentrum)
 Rotor Wolgograd (Süd)
 Neftechimik Nischnekamsk (Ural-Powolschje)
 Metallurg-Kusbass Nowokusnezk (Ost)

sowie der Zweitplatzierte der 2. Division (Ural-Powolschje)
 FK Ufa

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegation 
Der Dritte und Vierte der Meisterrunde spielte am 30. Mai und 3. Juni 2013 gegen den 13. bzw. 14. der Premjer-Liga um zwei Startplätze für die folgende Premjer-Liga-Saison.

Alle vier Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2012 13
Fußballsaison 2012/13